Укус паука — один из видов заболевания путём заражения организма ядом паукообразных. Основным патогеном являются токсины, выделяемые ротовыми конечностями животного, а также — инфекциозные и аллергические реакции на сам укус.

Типы яда

Нейротоксичный яд 
По сути своей этот яд воздействует на центральную нервную систему. Среди пауков встречается у тенётников, а именно у каракуртов и чёрных вдов.

Некротический яд 
Известны пауки с ядом, вызывающим некроз, это особи из семейства сикариид (Sicariidae), в которое входят локсосцелесы (Loxosceles) и шестиглазый песочный паук (Sicarius hahni). Пауки из этого семейства обладают дермонекрозным веществом sphingomyelinase D, который встречается всего у нескольких патогенных бактерий.

Симптоматика и лечение 
В большинстве случаев, симптоматика укуса (покраснение раны, суставная и мышечная боли, судорога, зуд и т.п.) проходит со временем и пациент в больничном режиме не нуждается. Однако, укусы определённых видов паукообразных могут представлять угрозу жизни человека, и их выявление в первую очередь зависит от правильной диагностики. В некоторых случаях, расчёт может идти на часы или даже на минуты. Состояние больного может значительно ухудшиться и сопровождаться повышенной температурой, жаром или ознобом, головокружениями, обильным потовыделением, приапизмом, галлюцинозом и комой, в крайних случаях может наступить даже смерть. Сопровождаемые инфекциозными заболеваниями и аллергией укусы особенно опасны и вторичные симптомы должны быть устранены перед основным лечением.

Типы пауков, яд которых имеет значение для медицины

Бразильский странствующий паук (Phoneutria)

Hexathelidae (Hadronyche и Atrax) 

Hexathelidae, например, Atrax robustus (единственный мигаломорфный паук, имеющий дальнее родство с аранеоморфными пауками) рассматриваются, как одни из самых ядовитых пауков в мире.

Пауки-тенетники (Theridiidae) 
Только два рода из семейства пауков-тенетников имеют значимость в медицине. Один из них — чёрные вдовы, укусы которых вызвали больше смертей, чем укусы любых других пауков. Второй — стеатоды, но укусы этих пауков гораздо менее опасны.

Чёрные вдовы (Latrodectus) 

Симптомы, вызываемые укусом чёрных вдов, называются латродектизмом. Яд этих пауков нейротоксичный. Место укуса тяжело определить визуально, боль сравнима с уколом булавки. На месте укуса через некоторое время проявляются две маленькие красные точки, легкая эритема и отёк. Некрозных ран не бывает. Яд жёлтого цвета, маслянистый, содержит α-латротоксин, вызывающий высвобождение из пресинаптических окончаний ацетилхолина, норадреналина и других медиаторов с последующим истощением их запасов. Спустя 30-60 минут после укуса паука появляются болезненные мышечные спазмы, которые распространяются от места укуса на крупные мышцы конечностей и туловища. Затем — выраженное напряжение мышц передней брюшной стенки и мучительная боль (из-за подобных симптомов возможно ложное мнение о перитоните), однако пальпация живота безболезненна. Кроме того, возможны слюнотечение, проливной пот, рвота, артериальная гипертония, тахикардия, одышка, тревожность, головная боль, слабость, фасцикуляции, парестезии, гиперрефлексия, задержка мочи, у беременных женщин схватки и преждевременные роды. Изредка бывают рабдомиолиз и почечная недостаточность. Вследствие остановки дыхания, геморрагического инсульта, сердечной недостаточности может наступить смерть (чаще маленьких детей и ослабленных больных). Боль начинает снижаться в течение первых 12 часов, но может вновь усилиться в последующие дни и недели.

Стеатоды (Steatoda) 

Стеатоды, или ложные чёрные вдовы, внешне (размером и формой тела) напоминают чёрных вдов, так как являются их родственниками. Укус стеатод мало подобен укусам чёрных вдов, хотя укусы некоторых видов имеют значимость в медицине. Укус большой стеатоды (Steatoda grossa) вызывает симптомы, сходные с таковыми при укусе чёрных вдов, однако значительно слабее. Медицинское сообщество дало этому состоянию название стеатодизм. В Европе всего два вида стеатод, укусы которых представляют опасность для человека (Steatoda paykulliana и S. nobilis), и один в Новой Зеландии и Южной Африке (S. capensis).

Использование выделенного яда чёрных вдов хорошо используется против стеатодизма. Такой метод в случае со стеатодами помогает практически всегда, тогда как около 5 процентов людей, укушенных чёрными вдовами, умирают даже после введения антитоксина.

Стеатод часто можно отличить от черных вдов по отсутствию у первых на брюшке (иногда и на спине) красного пятна в виде песочных часов. Однако, у взрослых особей чёрных вдов рисунка может и не быть.

Сикарииды (Sicariidae)

Локсосцелес (Loxosceles) 
Пауки этого рода распространены в тёплых регионах всего мира. Хотя эти пауки неагрессивны, их укус опасен для человека. Ощущения от укуса сравнимы от укола иголкой. Спустя несколько часов у укушенного появляются суставная и мышечная боль, а также зуд. В зависимости от количества яда, попавшего в рану, у человека также может развиться особое состояние, называемое локсосцелизмом. Оно заключается в нарастающем некрозе мягких тканей в области укуса и обычно сопровождается тошнотой, повышенной температурой тела и общим недомоганием. Через несколько месяцев пораженная область обычно заживает, однако на её месте остаётся рубец.

Мышиные пауки (Missulena)

Пауки-птицееды (Theraphosidae)

Птицееды Нового Света 

Укусы большинства пауков-птицеедов Нового Света сравнимы с укусом пчелы или осы и представляют опасность в основном для людей, имеющих аллергию на осиный и пчелиный яд.

Птицееды Старого Света

Хеиракантиум (Cheiracanthium)

Хетероподы (Heteropoda)

Красноспинный паук-скакун (Phidippus johnsoni) 

От некоторых людей поступали сообщения о том, что они были укушены красноспинным пауком-скакуном, одним из наиболее распространенных видов рода Phidippus. Некоторые сообщения поступали из Колумбии, однако, их распространение более широкое, и люди, живущие в других местах также могут наткнуться на них. Их сравнительно большой размер и яркий, красный окрас спины (а самки имеют ещё и чёрную полоску на спине) делают их хорошо заметными. Длина тела этого вида 12 мм.

Пока неясно, как происходят укусы красноспинных пауков-скакунов. У большинства крупных пауков последствия укуса мало чем отличаются от укола жалом осы или пчелы.

Сравнительный анализ

Измерения 

См. также Арахнозы.

Ссылки 
укусы пауков

Заметки

Внешние ссылки 
 Brazilian article reporting medical research
 Medical Journal of Australia article gives statistics on the most frequent biters and the most serious bites.
 Pictures and descriptions of spider bites from around the world.
 Richard S. Vetter and P. Kirk Visscher of the University of California at Riverside
 Spider bites are an overrated menace 

Пауки